[[Файл:Sirin lubok1.jpg|thumb|220px|Райская птица Сирин на яблонепервая половина XIX в.]]

Си́рин ( ←  «сирены») — в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой славянский образ греческих сирен. Часто изображается вместе с другой райской птицей, Алконостом, но голова Сирина иногда оказывается непокрытой, а вокруг неё располагается нимб.

 Происхождение образа 
Сирин своим происхождением обязан литературной средневековой традиции. Самые древние изображения Сирина восходят к X веку и сохранились на глиняных тарелках, колтах и височных кольцах (Киев, Корсунь). В средневековых русских легендах Сирин однозначно считается райской птицей, которая иногда прилетает на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве, однако иногда эти песни могут оказаться вредными для человека (можно потерять рассудок). Посему в некоторых легендах Сирин приобретает отрицательное значение, так что её даже начинают считать темной птицей, посланницей подземного мира. Рассказы о сладостном и чарующем воздействии пения Сирина на человека содержатся в таких литературных памятниках XVII века, как Физиологи, Азбуковники, Хронографы. В апокрифической литературе сообщается, что птица Сирин боится громких звуков, и, чтобы отпугнуть её, люди звонят в колокола, стреляют из пушек, трубят в трубы.

 Описание 
На картинах неизвестных художников с развернутым сюжетом имелись надписи:

В картуше название «Птица Сирин святого и блаженного рая» и текст: «Аще человек глас ея услышит, пленится мысльми и забудет вся временная и дотоле вслед тоя ходит, дондеже пад умирает, гласа её слышати не престает». Около головы Сирина надпись: «Видом и гласом». Под картинкой заглавие: «Есть же о птице сей сказание таково». Ниже текст: "В странах индийских (яже прилежат ближайши блаженному месту райскому) обычай имеет являтися птица сия и глашати песни таковы, яковы же слух… возлетати жилищам, и скорейши нежели орел скоропарною быстростию от вреды шумов вземшеся, к тому не являема бывает.

Сиринъ есть птица отъ главы до пояса составъ и образъ человечь, отъ пояса же птица; нъцыи жь джут о сей, глаголюще зело ела копъниве быти еи, яко бъ кому послушающу глас ея, забывати все житие ея и отходити в пустыня по ней въ горах заблуждышу умирати (…).

По народному сказанию, утром на Яблочный Спас прилетает в яблоневый сад птица Сирин, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад птица Алконост, которая радуется и смеётся. Птица смахивает с крыльев живую росу и преображаются плоды, в них появляется удивительная сила — все плоды на яблонях с этого момента становятся целительными.

Иногда Сирин ассоциировался с сиреневым цветом.

 Сирин в искусстве XX—XXI веков 
К художественному образу птицы Сирин мастера русских народных промыслов продолжали обращаться и в XX−XXI веках. Так, он нередко присутствует в сюжетах пермогорских росписей, а каргопольские игрушечники лепят птицу Сирин в виде птички-свистульки с женской головой.

Образ птицы Сирин с небольшой короной на голове изображён на одном из резных каменных панно, размещённых на стенах станционного зала станции «Перово» Московского метрополитена (открыта в 1979 году). Авторы архитектурно-художественного оформления станции — художники Л. А. Новикова и В. И. Филатов, опиравшиеся на традиции русского народного прикладного искусства, выполнили эти резные панно в традиционном русском «хоромном» стиле. По словам Л. А. Новиковой (которая ещё со студенческих лет увлекалась русским народным искусством и ездила в фольклорные экспедиции на Север), птица Сирин изображена как символ счастья.

В книге «Роза Мира» Даниила Андреева сирины, алконосты, гамаюны становятся архангелами христианских метакультур.

 Упоминания 
 Птицы Сирин, Гамаюн и Алконост — упоминаются в  Владимира Высоцкого.
 Сирин — литературный псевдоним Владимира Набокова.
  — песня Бориса Гребенщикова, вошедшая в состав «Русского Альбома». Также птица Сирин упоминается в песнях «Скорбец», «Камни в холодной воде», «8200» и «Кони беспредела».
 «Сирин-соната» (1999) — произведение для фортепиано украинского композитора Виктории Полевой.
 О птице Сирин (Сирене) упоминает в первой серии двухсерийного детского музыкального телефильма «Выше Радуги» (1986) Юрий Сенкевич, выступавший в этом фильме в роли камео.
 В песне Гарика Сукачёва «Напои меня водой» также упоминается Сирин: «Погляди на меня и белым крылом//Птицы Сирин коснись ручья»''.
 Птице Сирин посвящена песня этнического музыкального коллектива Птица Тылобурдо — «Птица Сирин (заговор на любовь)».
 Птица Сирин выступает в качестве рассказчицы сказки в анимационном фильме «Молодильные яблоки» (1974, студия «Союзмультфильм»).
 Птица Сирин упоминается в стихотворении Александра Блока «Сирин и Алконост».
 На обложке альбома "Твоими Молитвами" русского музыкального проекта Порез на собаке изображена сирин с собачей головой, также она упомянута в одной из песен.

См. также 

 Алконост
 Гамаюн
 Жар-птица
 Ефрем Сирин
 Плешковская игрушка

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Птица Сирин на русских поясных пряжках XVII - XVIII вв.

Персонажи русской мифологии
Мифические птицы
Мифические животные-гибриды